Il singolare del torneo di tennis Hong Kong Challenger 1999, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Stéphane Huet che ha battuto in finale Gouichi Motomura 6-4, 4-6, 6-1.

Teste di serie 

 Andrew Ilie (quarti di finale)
 Cecil Mamiit (primo turno)
 John van Lottum (quarti di finale)
 Justin Gimelstob (primo turno)

 Paul Goldstein (secondo turno)
 Andreas Vinciguerra (quarti di finale)
 Fredrik Jonsson (semifinali)
 Tuomas Ketola (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Hong Kong Challenger 1999